Аль-Мунзир (аль-Мундар, Аламундар, аль-Мундир) — мужское имя арабского происхождения. Известные носители:

Цари государства Лахмидов 
 аль-Мунзир I ибн ан-Нуман — царь 418—462
 аль-Мунзир II ибн аль-Мунзир — царь 490—497
 аль-Мунзир III ибн ан-Нуман — царь 503/505—554
 аль-Мунзир IV ибн аль-Мунзир — царь 574—580

Цари государства Гассанидов 
 аль-Мунзир I ибн аль-Харис — царь 327—340
 аль-Мунзир II ибн ан-Нуман — царь 453—472
 аль-Мунзир III ибн аль-Харис — царь 569—581
 Аль-Мунзир IV ибн Джабала — царь 614—???

Иные носители 
 аль-Мунзир ибн Сава Аль Тамми — правитель Бахрейна (начало VII в.)
 аль-Мунзир — кордовский эмир (886—888)
 аль-Мунзир ибн Саид (886—966) — андалузский теолог и юрист